Орислава Лукинична Будзило () — украинская советская деятельница, работница Тернопольского хлопчатобумажного комбината Тернопольской области. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Биография 
Трудовую деятельность начала в 1966 году колхозницей в Подволочиском районе Тернопольской области.

В 1969 году окончила профессионально-техническое училище № 2 города Тернополя.

В 1970—1989 годах — работница Тернопольского хлопчатобумажного комбината имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции города Тернополя Тернопольской области.

С 1989 года на пенсии в городе Скалате Подволочиского района Тернопольской области.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (1984);
 орден Трудового Красного Знамени (1976);
 Заслуженный работник промышленности Украинской ССР (1988);
 медали.

Источники 
 Тернопільський енциклпедичний словник. Т. 4 / Тернопіль, 2009.
 Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв / : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1984.

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва